Шклов () — город в Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Шкловского района. Расположен на Днепре в 35 км севернее Могилёва, на автодороге  Могилёв — Шклов — Орша. Население составляет 15 400 человек (1 января 2020 года).

История 

 1520 г. Впервые упоминается в документах посла Польского королевства Герберштейна во время его дипломатического путешествия в Москву.
 1535 г. Шклов был сожжён князем Шуйским.
 1581 г. В битве под Шкловом было разбито польско-литовское войско, посад города был сожжён московскими стрельцами.
 12 августа 1654 г. в битве под Шкловом войско гетмана Януша Радзивилла одержало победу над войсками московского царского воеводы Якова Черкасского.
 В 1655 году город Шклов был захвачен войсками русского государя Алексея Михайловича. Казаки, по древней традиции, взяли ценности занятого города и привезли в Москву редкие для России иконы. Среди них был список с иконы «Утолимая» (первое название иконы «Утоли моя печали»), в настоящее время находящийся в храме Святителя Николая в Кузнецкой слободе в Москве. Подлинник иконы был известен с XVII века и находился в церкви Воскресения Христова. В старину здесь был Воскресенский женский монастырь. Слава иконы простиралась далеко за пределы Могилёвщины. В XVIII – начале XIX века издавались даже печатные листы с её изображением. Со временем монастырь пришел в упадок, а икона осталась известной лишь ближайшей округе. После революции 1917 года о судьбе этого образа ничего не известно.
 В 1661 г. Иероним Сенявский разрешил построить церкви в Шклове, в благодарность горожанам за изгнание ими московских войск.
 В 1662 г. через город проезжал австрийский дипломат и путешественник Мейерберг Августин, который оставил описание архитектуры, быта жителей и окрестностей Шклова.
 В XVII веке Шклов и окрестности принадлежали Яну Каролю Ходкевичу (1560—1621) и его брату Александру.
 28 сентября 1708 года к Шклову подошел шведский корпус генерала Адама Людвика Левенгаупта. Местечко тогда принадлежало Казимиру Яну Сапеге (1642—1720), великому гетману литовскому, старосте берестейскому, графу заславскому, быховскому и дубровенскому. Шклов был единственной цитаделью восточной Беларуси, которой не смогли завладеть войска Петра І. Шведский офицер Роберт Петрей (Robert Petre) записал в своем дневнике: «23 сентября наконец пришли к городу Шклов (Schlowa), построенному целиком из дерева и расположенному на реке Днепр (Nieper). Город принадлежит добропорядочному гетману Сапеге. 24 сентября мы перешли отсюда через Днепр по понтонному мосту».
 1762 г. Шклов получил Магдебургское право (позднее стал считаться местечком).
 1772 г. при первом разделе Речи Посполитой Шкловщина входит в состав Российской империи.

Великая Отечественная война 
8 июля 1941 года передовые части немецкого 46-го моторизованного корпуса подошли к Могилёву и после бомбардировки люфтваффе атаковали передний край дивизии на стыке 514-го и 388-го стрелковых полков. Вклинившись в оборону дивизии, немецкие части потеряли не менее 40 танков, в связи с чем они прекратили фронтальные удары и вышли севернее Шклова и у Быхова с целью танкового прорыва по сходящимся направлениям для обхода и окружения узла сопротивления у Могилёва.

11 июля 1941 года город был оккупирован 46-м моторизованным корпусом 2-й танковой группы Гудериана. Территория Шклова вошла в состав одной из частей Белоруссии, которая административно относилась к штабу тыла группы армий «Центр». Власть в городе принадлежала местной комендатуре, непосредственно подчинявшейся штабу 286-й охранной дивизии, дислоцировавшемуся в Орше.

В период оккупации на базе Русской Национальной Народной Армии в городе на короткое время была также создана народовольческая «Шкловская республика». Её руководителями были русские эмигранты-аристократы. Граф Сергей Пален, имевший связи в штабе группы армий «Центр», был назначен бургомистром города. Получив пост, Пален распорядился очистить район от немецких войск, пообещав своими силами поддерживать порядок. Была провозглашена «Шкловская республика», которая, правда, просуществовала всего лишь десять дней. По одной из версий, Пален, чтобы скрыть свое дворянское происхождение, вел себя вызывающе и всячески подчеркивал свою «русскость». Часто описывается такой эпизод, когда Пален, зайдя в госпиталь, где лежали солдаты РННА и немцы, увидел на стене портрет Адольфа Гитлера и приказал его снять со словами «уберите отсюда эту мерзость». Потом он заметил, что истории болезни написаны на немецком языке и распорядился срочным образом перевести их и впредь писать только по-русски. После этого эпизода на Палена последовал донос. Автором доноса оказался русский. Соответственно, первым кто увидел этот донос, был сам Пален, так как немцы попросили именно его как переводчика прочитать послание. Позже донёсший был изобличен и расстрелян, а самому Палену во избежание неприятностей пришлось срочно уехать обратно в Париж.

В соответствии с переписью населения 1939 года в Шклове проживало 2132 еврея, составлявших 26,7 % от общего числа жителей. Всех евреев города, не успевших эвакуироваться, нацисты согнали в гетто и в скором времени почти всех убили.

Шклов был освобождён 27 июня 1944 года войсками 33-й армии 2-го Белорусского фронта в ходе Могилёвской операции.

Происхождение названия 
Своё название городок получил от речки Шкловы (ныне — Шкловки). Корень гидронима Шклова (Шкловка) представляет собой тот же языковой элемент, что и вторая часть названия реки Ворсклы (приток Днепра). Элемент -скл- в давние времена, как можно думать, был географическим термином для обозначения текущей воды. Наименование Ворскла (Вор + скла) этимологически означает «лесная речка» и свидетельствует о том, что эта река, как и Шкловка, была частью единого водного пути с севера на юг и в обратном направлении.

Население 

В 1939 году в Шклове проживало 4960 белорусов (60,9% от общей численности населения города), 2132 еврея (26,2%), 713 русских (8,8%), 182 поляка (2,2%), 123 украинца (1,5%).

Промышленность 
 ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»
 ОАО «Шкловский маслодельный завод»
 ОАО «Шкловский комбикормовый завод»
 РУП «Завод газетной бумаги»
 РУП «Завод газетной бумаги» филиал «Домостроение»
 ЧУП «Комбинат кооперативной промышленности»

Энергетика 
В пяти километрах севернее Шклова планируется Шкловская гидроэлектростанция на реке Днепр.

Культура 
Действует Шкловский районный историко-краеведческий музей, в котором собрано более 6 тысяч музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетила 21 тыс. человек (по этому показателю музей занял 7-е место в Могилёвской области). У музея два филиала — дом-музей Петра Алейникова (деревня Кривель) и музей трудовой и боевой славы «Сельхозтехника» (Шклов).

Достопримечательности 

 В 2007 году открыт памятник российскому генералу Семёну Зоричу.
 В 2007 году в Шклове установлен памятник огурцу. Местные жители считают свой город «столицей огурцов» Белоруссии.
 Городской парк. Заложен в XVIII веке на месте бывшего имения Кривошеина. Традиционно парк — детская территория, имеются разноцветные типовые горки и карусели (привычные для столичных реконструированных дворов и детских садов в Шклове). Вдоль дороги парк сменяет территория городского стадиона (За ним — несколько промышленных предприятий, вдоль все той же улицы), возраст которого на весну 2009 года — почти сорок лет.
 Ратуша. Построена в конце XVIII века в связи с градостроительными преобразованиями. Впервые город получил проект планировки, по которому он превращался в организованное поселение, разбитое на регулярные кварталы. В системе площадей различного назначения одна отводилась под рынок. Именно с этого места началась реконструкция Шклова. Каменная ратуша в формах архитектуры классицизма была воздвигнута в комплексе с торговыми рядами. Для ратуши была принята композиция, традиционная для белорусского зодчества: компактный двухэтажный объём по центру завершался высокой граненой башней со шпилем. Башня с часами и шпилем с далеких времен была символом городского самоуправления и, как правило, доминировала в застройке города. К ратуше примыкали одноэтажные торговые ряды, образовывавшие обширный прямоугольный двор. Размеры торговых рядов для того времени были значительными  что позволило сосредоточить более  на относительно небольшом земельном участке. Архитектура торговых рядов представлена протяженной аркадой, ратуша украшена пилястрами и рустами. В целом же художественная декорация ратуши и рядов весьма скромна.
 Туристско-экскурсионный комплекс «Лысая гора» со сторожевыми и смотровыми башнями, гостевыми домиками, рестораном, магазином. Построен в стиле древнеславянского народного деревянного зодчества.
 Костёл Святых Петра и Павла — построен в 1849 году.
 Шкловский идол — скульптура, изображающая языческое божество, найдена в 1963 году около Шклова. Ныне хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске.

Галерея

СМИ 
Районная газета «Ударны фронт».

Телекомпания «Шклов».

Спорт 
 Футбольный клуб «Спартак» (Шклов). Игры проводит на стадионе «Спартак».

См. также 
 Шкловское гетто

Примечания

Литература 
 
 Бобровский Д. Е. Шклов графа Зорича.

Ссылки 

 Шкловский районный исполнительный комитет
 Снимки на Radzima.org

 
Населённые пункты Шкловского района
Города Могилёвской области
Районные центры Могилёвской области